Kallehnen ist der Name dreier ostpreußischer Orte, die heute zu Litauen bzw. Russland gehören:
 Kallehnen, Kreis Pogegen/Tilsit-Ragnit: Kalėnai (Lauksargiai), Dorf im Bezirk Tauragė, Litauen
 Kallehnen, Kreis Tilsit-Ragnit: Kalinino, untergegangener Ort im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad, Russland
 Kallehnen, Kreis Wehlau: Rjabinowoje, Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland